

Települések

Horvátország
Bunica falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében

Vizek
Bunica a Buna bal oldali mellékvize Bosznia-Hercegovinában